Lycorina är ett släkte av steklar som beskrevs av Holmgren 1859. Lycorina ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Lycorina